Sezon 2005/2006 klubu AS Roma.

Sezon 
Przed sezonem 2005/2006 nowym szkoleniowcem Romy został Luciano Spalletti, który przybył do Rzymu z Udinese Calcio. W Serie A zespół zajął 5. pozycję, jednak włoską piłką wstrząsnęła afera korupcyjna i w wyniku jej odjęto punkty Milanowi, S.S. Lazio i Fiorentinie, a Juventus F.C. zdegradowano, dzięki czemu mistrzem został Inter Mediolan, a wicemistrzem "giallorossi". 26 lutego 2006 rzymianie ustanowili rekord 11 kolejnych zwycięstw w Serie A wygrywając 2:0 z lokalnym rywalem Lazio. W Pucharze UEFA rzymianie dotarli do 1/8 finału, skąd zostali wyeliminowani przez Middlesbrough FC (0:1, 2:1).

Rozgrywki 
 Serie A: 2. miejsce (5. miejsce przed decyzjami w/s aferze korupcyjnej)
 Puchar Włoch: finał
 Puchar UEFA: 1/8 finału

Skład i ustawienie zespołu 

* - przybył z Sopronu w styczniu 2006
** - odszedł do Realu Madryt w styczniu 2006

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach